Plusieurs termes possèdent une graphie et/ou une prononciation proches de celles du mot « lire » choisi pour élaborer cette page de paronymie du fait de son caractère le plus répandu en français. 

Chacune des autres graphies possède elle-même une page d'homonymie vers laquelle il sera renvoyé depuis cette page. Seule la définition d'un mot isolé sera donnée ici. Le classement des termes est alphabétique.

Lear

Leer

Leers

Leir 

 Leir, roi légendaire de l’île de Bretagne dont l’histoire rapportée par Geoffroy de Monmouth serait à la base du Roi Lear de William Shakespeare.

Leyr 

 Leyr, commune française située dans le département de Meurthe-et-Moselle et la région Lorraine.

Lier

Liers 

 Liers, section de la commune belge de Herstal située en Région wallonne dans la province de Liège.

Lihir 

 Lihir, île volcanique de Papouasie-Nouvelle-Guinée située à l'est de la Nouvelle-Irlande dans l'archipel Bismarck.

Lir 

 Lir, dieu de la mer dans la mythologie celtique irlandaise. Il serait également à l'origine du personnage du Roi Lear.

Lire

Lyre